Otter kan syfta på:

 Otter (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 von Otter – svensk friherrilg ätt
 Otter, Niedersachsen – en kommun i Niedersachsen i Tyskland
 River Otter – ett vattendrag i Storbritannien
 de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter – kanadensiskt trafikflygplan speciellt lämpat för korta start- och landningsbanor